Gawłów – potok
 Gawłów – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia
 Gawłów – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Gawłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew